Георги Донев (Андонов) Петров е български зограф от Македония.

Биография 
Роден е в 1862 година в мияшката паланка Гари, Дебърско, Македония в семейството на зографа Андон Петров. Произхожда от зографския род Ангелкови. Работи заедно с баща си, чичо си Спас и братята си Димитър Донев и Нестор Донев из Прилепско, Кавадарско и Мариово.

Димитър Донев, Георги Донев и Евтим Спасов са автори на живописта във „Възнесение Господне“ в Долнени.

При него учи дърворезба Теофил Аврамов. В 1927 година с брат си Димитър изписват църквата „Свети Илия“ в Лактине.

Умира в 1933 година. Синът му Андон (Доне) Георгиев Донев също е образописец. Заедно с братовчед си Илия Димитров Донев в 1938 година те изрисуват стенописите в църквата „Свети Димитър“ в Атища и в други села в Кичевско.

Родословие

Бележки 

Ангелкови (гарчани)
Български творци от Македония
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа